Junglebogen kan have flere betydninger:
 Junglebogen (bog) - en børnebog af den engelske forfatter og nobelpristager Rudyard Kipling
 Junglebogen (film fra 1942) - en amerikansk film fra 1942 baseret på Kiplings roman.
 Junglebogen (film fra 1967) - en tegnefilm af Disney-koncernen.
 Junglebogen 2 - efterfølgeren til filmen fra 1967
 Junglebogen (film fra 2016) - en spillefilm baseret på bogen

 Junglebogens Junglebørn - en animationsserie baseret på Disney-filmen, vist i Disney Sjov